Botto ima više značenja:
 Botto, Biella
 Botto, Terni